Гусенков — фамилия. Известные носители:

 Гусенков, Александр Константинович (1942—2023) — советский и российский актер театра, Заслуженный артист РФ (1998).
 Гусенков, Анатолий Петрович (1937—1996) — учёный-машиностроитель, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Гусенков, Владимир Петрович (1946—2002) — российский политический деятель, депутат ГД РФ.
 Гусенков, Пётр Васильевич (1905—1975) — советский государственный деятель, министр медицинской промышленности СССР.